Harau steht für:

 Harau (Gemeinde Lasberg), Ortsteil von Lasberg, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Hărău, Gemeinde im Kreis Hunedoara in Siebenbürgen, Rumänien